Brüder-Grimm-Schule ist der Name folgender weiterführender Schulen, die nach den Brüdern Grimm benannt sind:
 Brüder-Grimm-Schule (Calvörde), Sekundarschule in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Brüder-Grimm-Schule (Göttingen), Grundschule in Göttingen, Niedersachsen
 Brüder-Grimm-Schule (Hamburg), Stadtteilschule in Hamburg-Mitte
 Brüder-Grimm-Schule (Kronshagen), ehemalige Grundschule in Kronshagen, Schleswig-Holstein, 2018 mit der Eichendorff-Grundschule fusioniert zur Grundschule Kronshagen
 Brüder-Grimm-Schule (Marburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Marburg

Grimm
!